Een riddermatig goed is een zaak of een vermogensrecht uit het feodalisme, waarbij de zaak of het recht overdraagbaar was.

In de middeleeuwen was een dergelijk bezit enkel toegestaan aan de ridderschap. Het ging hierbij om een leengoed dat door een leenheer in leen werd gegeven aan een leenman.

Een riddermatig goed kan onder andere zijn:
 borg
 ridderhofstad
 havezate
 landgoed

Feodaal recht
Feodaliteit